Per Steinar Nordlien (ur. 3 marca 1956) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 62. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 62.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1956